Utkin steht für:
 (13477) Utkin, Asteroid des Hauptgürtels

Utkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wiktorowitsch Utkin (* 1986), russischer Skilangläufer
 Anatoli Iwanowitsch Utkin (1944–2010), russischer Historiker und Politologe
 Anton Alexandrowitsch Utkin (* 1967), russischer Schriftsteller
 Daniil Pawlowitsch Utkin (* 1999), russischer Fußballspieler
 Dmitri Walerjewitsch Utkin (* 1970), russischer Söldnerführer
 Iossif Pawlowitsch Utkin (1903–1944), sowjetischer Dichter und Journalist
 Nikolai Iwanowitsch Utkin (1780–1863), russischer Maler und Graveur 
 Pjotr Sawwitsch Utkin (1877–1934), russisch-sowjetischer Maler und Hochschullehrer
 Wladimir Fjodorowitsch Utkin (1923–2000), russischer Raketeningenieur und Wissenschaftler